Алексе́й Миха́йлович Ивани́цкий (род. 2 июня 1928 года) — советский и российский физиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, руководитель лаборатории высшей нервной деятельности человека Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, председатель секции «Социальные проблемы экологии и медицины» Экспертного совета по комплексному изучению человека, психологии, педагогике Российского гуманитарного научного фонда, член редколлегии Международного журнала по психофизиологии, член редколлегий двух журналов РАН — «Журнала высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова» и «Успехи физиологических наук», сопредседатель Международного исследовательского центра нейробиологии сознания «Светлое пятно».

Автор около 330 научных публикаций, включая три монографии. Под руководством и при консультации А. М. Иваницкого защищены 15 кандидатских и три докторские диссертации.

Награды и звания 
 1971 — Почётная грамота Президиума Верховного совета РСФСР.
 1988 — Почётная медаль имени И. П. Павлова Всесоюзного физиологического общества.
 1996 — Золотая медаль имени И. П. Павлова Российской академии наук «За выдающиеся научные работы в области физиологии».
 1999 — Заслуженный деятель науки РФ.
 2007 — Золотая медаль имени В. М. Бехтерева Российской академии наук «За цикл работ по физиологическим основам восприятия, мышления, внимания и сознания человека».

Основные работы 
 Иваницкий А. М., Стрелец В. Б., Корсаков И. А. Информационные процессы мозга и психическая деятельность. — М.: Наука, 1984. — 200 с.

Ссылки 
 
 Персональная страничка А. М. Иваницкого на сайте Института Высшей Нервной Деятельности и Нейрофизиологии РАН
 лаборатория Высшей Нервной Деятельности человека
 А. М. Иваницкий. Лекции по нейроинформатике. Проблема «сознание и мозг» и искусственный интеллект на сайте НИИСИ РАН
 А. М. Иваницкий. Сознание и мозг в журнале Scientific American
 А. М. Иваницкий. Мозговая основа субъективных переживаний: гипотеза информационного синтеза

Награждённые Золотой медалью имени В. М. Бехтерева
Награждённые Золотой медалью имени И. П. Павлова
Физиологи России
Выпускники 1-го МГМУ
Физиологи СССР